Alberto Pagani (Milán, 29 de agosto de 1938 - Caronno Varesino, 11 de septiembre de 2017) fue un piloto de motociclismo italiano, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo entre 1959 y 1972. Su mejor año fue en 1972 cuando acabó subcampeón en la categoría de 500cc por detrás de su compañero de equipo, Giacomo Agostini.

Biografía 
Hijo de Nello Pagani, perimer piloto italiano en conquistar el título mundial en la categoría de 125cc de la edición de 1949, inició su carrera en 1956 gracias al apoyo de su padre. Su debut en el Mundial se produjo en 1959, conquistando sus primeros puntos con una Ducati en el Gran Premio del Úlster de 125cc.

Entre 1960 hasta 1970 tomó parte en diferentes categorías y diferentes motos, siendo uno de los principales pilotos con Aermacchi y de la LinTo. Precisamente con una LinTo 500 GP obtuvo su primera victoria en el Gran Premio de las Naciones de 1969 de 500 cc.

En 1971, después de la muerte de Angelo Bergamonti fue llamado por MV Agusta para sustituirlo como segundo piloto, al lado de Giacomo Agostini. Es por ello, que se inicia una larga serie de resultados positivos para Pagani al estar en una de las motocicletas más competitivas de la época. En total, hasta el momento de su retiro al final de 1972, ganó 3 grandes premios en el campeonato mundial y, como el mejor resultado en la clasificación final de una temporada, en 1972 se coronó subcampeón del mundo en 500cc detrás de Agostini.

Murió el 11 de septiembre de 2017 a la edad de 79 años a causa de una rápida enfermedad.

Resultados en el Mundial de Velocidad 

(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Italia
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de Aermacchi
Pilotos de MV Agusta
Pilotos de Suzuki
Nacidos en Milán
Fallecidos en la provincia de Varese